Het Nederlands kampioenschap dammen voor vrouwen 1977 vond plaats in februari 1977 in Nijmegen. Dit is de vierde keer dat Barbara Graas Nederlands kampioen werd. Zij behaalde in het toernooi 17 punten uit 11 partijen en eindigde daarmee 2 punten voor nummer 2 Eef Nieuwenhuizen.

Resultaten

* Bij een gelijk aantal punten in het eindklassement wordt als hoogste geklasseerd eerst degene met meer winstpartijen, en vervolgens degene met meer SB punten.
** SB staat voor Sonneborn-Berger punten, een vorm van weerstandspunten.

Externe link
 Eindstand met scoretabel

Dammen in 1977
Nederlands kampioenschap dammen vrouwen
Sportevenement in Nijmegen